Anscario – nome proprio di persona italiano maschile
Anscario I – marchese di Ivrea
Anscario II – conte di Asti
Sant'Oscar – monaco a Corbie e poi abate di Corvey